Osoi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Osoi (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Osoi (Comarna), Dorf im Kreis Iași
 Osoi (Sinești), Dorf im Kreis Iași
 Osoi (Suceava), Dorf im Kreis Suceava